Osvit (časopis) može označavati:

 Osvit (Mostar) – književni časopis Društva hrvatskih književnika Herceg–Bosne,
 Osvit (Mostar, 1898.) – hrvatski list iz Mostara (1898. – 1908.),
 Osvit (Šibenik) – časopis šibenskoga ogranka Matice hrvatske,
 časopis sindikata PPDIV-a.